Con la palabra Silmaril o sus derivadas nos podemos estar refiriendo a varias cosas diferentes:
 a los Silmarils o Silmarilli, unas refulgentes joyas sagradas de la mitología ficticia creada por el escritor británico J. R. R. Tolkien;
 a El Silmarillion, el libro de relatos de J. R. R. Tolkien, compilado póstumamente por su hijo Christopher, en el que, entre otras, se narra la historia de los Silmarilli;
 al «Quenta Silmarillion», uno de los relatos incluidos en el libro anterior, que trata específicamente de la historia de los Silmarilli;
 a la empresa Silmarils, una compañía francesa dedicada a la creación de software de entretenimiento;
 al grupo de rock Marillion, cuyo primer nombre fue Silmarillion en homenaje al libro, nombre que tuvo que cambiarse por cuestiones legales;
 a la banda de rock francesa Silmarils;
 al álbum musical Silmarils, primero y epónimo de la banda anterior; o
 a Silmaril, un famoso purasangre de carreras.